Митюшово — село в Тальменском районе Алтайского края Российской Федерации. Входит в состав Новотроицкого сельсовета.

История 
В 1928 году деревня Дрянишниково состояла из 108 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении входила в состав Ново-Троицкого сельсовета Тальменского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 89 %.

Примечания 

Населённые пункты Тальменского района